Die Apachen ist der Name folgender Filme:

 Die Apachen (1919), deutscher Film von Ewald André Dupont
 Die Apachen (1965), US-amerikanischer Film von R. G. Springsteen

Siehe auch:
 Apachen (Film), deutscher Film von Gottfried Kolditz (1973)